Název Sudice nese více obcí:

 Sudice (okres Blansko), obec v okrese Blansko
 Sudice (okres Opava), obec v okrese Opava
 Sudice (okres Třebíč), obec v okrese Třebíč

Externí odkazy